BBL steht für:
 Baden-Baden-Linie, ehemalige Bezeichnung der Verkehrsbetriebe Baden-Baden
 BBL Logistik, ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Baltic Basketball League, eine Basketball-Liga baltischer Staaten
 Bankbetriebslehre
 Basketball-Bundesliga
 Betrieb für Bau und Liegenschaften (u. a. in Mecklenburg-Vorpommern)
 Brazilian Butt Lift, operative Methode zur Vergrößerung des Gesäßes
 British Basketball League, die höchste britische Basketball-Liga
 Bundesamt für Bauten und Logistik, ein Bereich des Eidgenössischen Finanzdepartements der Schweiz
 Balgzand Bacton Line, eine Gasleitung zwischen den Niederlanden und Großbritannien
 Big Bash League, australische Profiliga im Twenty20-Cricket

BBL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Land Brandenburg

BBl oder Bbl steht für:
 Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel
 Braunschweigisches Biographisches Lexikon
 Bundesblatt, offizielles Publikationsorgan von Schweizer Regierung und Parlament
 Burschenschaftliche Blätter

bbl steht für:
 blue barrel
 be back later (komme später wieder) aus dem Netzjargon
 Batsische Sprache (ISO-639-3-Code)

BBL